Adrienne Mesurat – film TV del 1953 diretto da Marcel L'Herbier
Adrienne Mesurat – film TV del 1969 diretto da Oscar Fritz Schuh
Adrienne Mesurat – romanzo di Julien Green